O Caproni Ca.33 ou Caproni Ca.3 foi um bombardeiro pesado italiano durante a Primeira Guerra Mundial e também no pós-guerra.

Variantes
Todas as denominações foram dadas após a Primeira Guerra Mundial, todos eram conhecidos na época como 300 cv pela Caproni e Ca.3 pelo exército.
 Ca.33 ou Ca.3 - aeronave inicial com 9 protótipos construídos.
 Ca.34 e Ca.35 - com nacela central modificada, para uma configuração em tandem.
 Ca.36 - versão com painéis das asas removidas para fácil estocagem.
 Ca.36M ou Ca.36 mod - versão modificada para reduzir o peso.
 Ca.36S - ambulância aérea.
 Ca.37 - protótipo de motor único.
 Ca.39 - hidroavião.
 Ca.56a - versão de uso civil.

Ver também
Desenvolvimento relacionado
Ca.1
Ca.2
Ca.5

Ca.3
Aviões produzidos na Itália
Aviões militares de bombardeio
Aviões militares a pistão
Aviões da Primeira Guerra Mundial (Itália)

Aviões trimotor